Czarnylas ist der Name folgender Orte in Polen:

 Czarnylas (Przygodzice) (deutsch Schwarzwald), Ort in der Gmina Przygodzice, Woiwodschaft Großpolen
 Czarnylas (deutsch Czarnilas bzw. Schwarzwald), Ort in der Gmina Skórcz (Skurz), Woiwodschaft Pommern, siehe Skórcz (Landgemeinde)

Siehe auch:
 Czarny Las